Bavaria může být:

německy spolkový stát Bavorsko
výrobce lodí (yachty, motorové lodě, katamarány) – Bavaria Yachtbau

další významy
socha Bavarie – socha v bavorském Mnichově představující personifikaci Bavorska
Bavaria television – bavorská mediální, filmová a televizní společnost
Bavaria Filmstadt – zábavní park v Mnichově
Trans Bavaria – německá filmová komedie z roku 2012
Bavaria (pivo) – značka piva, vyráběného v Nizozemsku